Bombarral (gemeente), een gemeente in de Portugese provincie Estremadura
 Bombarral (freguesia), een plaats in bovenvermelde gemeente